«Папоротник и огонь» (оригинальное название — «Три», в международном прокате — «Tri» или «Three») — фильм-драма сербского режиссёра Александра Пе́тровича. Снят в 1965 году в Югославии на основе цикла рассказов Антония Иса́ковича «Папоротник и огонь», послужившего названием фильма в прокате СССР. Одно из первых произведений художественно-социального направления в национальном кинематографе, получившего позже название Югославская чёрная волна. В 1966 году был номинирован на премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке.

Сюжет 
Фильм, сюжет которого объединён общим героем, разделён на три части, каждая из которых отражает частные события, происходившие во время Второй мировой войны в Югославии. Все три эпизода связаны общей темой насильственной смерти и её эмоциональной оценкой очевидцами.

1941 год. Студент Милош Боянич (Живои́нович) оказывается на железнодорожной станции, где многочисленные беженцы ожидают эвакуации в тыл. Он становится свидетелем ареста мужчины, не имевшего при себе документов и заподозренного патрулём в шпионаже. Задержанный расстрелян на месте лишь на основе безосновательного обвинительного выкрика из толпы, взбешённой задержкой поезда.

1943 год. Милош, ставший партизаном НОАЮ, пытается уйти от облавы и прорваться к основным частям народной армии Югославии. Товарищ Боянича, зная, что враги ищут только одного партизана и спасая Милоша, сдаётся в плен к карательному отряду нацистов. Он, с мужественным упорством многократно отказываясь повернуться спиной к расстрельному взводу, подвергается более мученической казни.

1945 год. Боянич, уже офицер и командир отряда сопротивления, сам становится перед необходимостью утверждения казни молодой девушки (Велетанлич), бывшей ранее любовницей офицера гестапо. Её личная причастность к преступлениям оккупантов осталась недоказанной.

В ролях 
 Велимир «Бата» Живои́нович — Милош Боянич
 Слободан Перович — фотограф из Белграда, обвинённый в шпионаже
 Войя Мирич — партизан
 Сенка Валентанлич — девушка
 Али Ранер — Младич
 Миха Томич — подстрекатель из толпы

Награды 
 1965 год — кинофестиваль в Пуле. Александр Пе́трович — Лучший режиссёр. Велимир «Бата» Живои́нович — Лучшая мужская роль.
 1966 год — номинация на премию «Оскар» за Лучший фильм на иностранном языке.
 В 1996 году члены совета Югославской академии киноискусства и науки выбрали лучшие (по их мнению) сербские фильмы, снятые в стране с 1947 года. «Папоротник и огонь» занял четвёртое место.

Критика 
Югославский кинопублицист Пётр Волк в книге «История югославского кино» утверждает, что это первый фильм про национально-освободительную войну, который полностью отвергает предыдущий опыт и создаёт сильные, открытые метафоры. Критик Кирилл Разлогов считает, что фильм режиссёра — «центральной фигуры пессимистического направления Чёрной волны», — существенно контрастировал с традиционным «партизанским кино» Югославии.

Примечания

Литература

Ссылки 
  
  

Исторические фильмы Югославии
Исторические фильмы о 1940-х годах
Фильмы-драмы Югославии
Фильмы Александра Петровича
Военные драмы
Психологические драмы